Sainte Ursule peut désigner plusieurs saintes des Églises chrétiennes :

 Ursule de Cologne, (), au centre de la légende des onze mille vierges, protectrice de l'Ordre des Ursulines ; fêtée le 21 octobre.
 Ursule Ledochowska ; (), fondatrice de la Congrégation des Ursulines grises ; fêtée le 29 mai.

Sainte-Ursule est également une municipalité du Québec (Canada) située dans la région administrative de la Mauricie.

Homonymie de saints chrétiens